Пестово — деревня в Лесном муниципальном округе Тверской области.

География 
Деревня расположена на берегу реки Молога в 23 км на северо-восток от центра муниципального округа села Лесное.

История 
В 1605 году в селе Пестово была построена холодная деревянная Никольская церковь, в 1881 году построена деревянная церковь Сергия Радонежского с 2 престолами. 

В конце XIX — начале XX века село входило в состав Никольской волости Весьегонского уезда Тверской губернии. 

С 1929 года деревня Пестово являлось центром Пестовского сельсовета Лесного района Бежецкого округа Московской области, с 1935 года — в составе Калининской области, с 1954 года — в составе Никольского сельсовета, с 2005 года — в составе Бохтовского сельского поселения, с 2019 года — в составе Лесного муниципального округа.

Население

Достопримечательности 
В деревне расположена недействующая деревянная Церковь Сергия Радонежского  1881 года постройки.

Примечания 

Населённые пункты Лесного района (Тверская область)